Dwight Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Dwight Township, du comté de Livingston dans l'Illinois.
 , du comté de Huron dans le  Michigan.

Homonymie de townships